Coimbra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coimbra (kommun i Brasilien), Minas Gerais,

Portugal 

 Coimbra, stad, 
 Coimbra (distrikt), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar